Самара - Самарщина, Самарська земля УНР

Самара — село Білопільського району Сумської області
 Самара — річка, притока Дніпра

Самара — річка, притока Волги
 Самара — обласний центр Самарської області

Див. також
 Самарра
 Самар